Pacetti ist der Familienname folgender Personen:

 Camillo Pacetti (1758–1827), italienischer Bildhauer
 Giuseppe Pacetti (1782–1839), italienischer Bildhauer
 Iva Pacetti (1898–1981), italienische Sängerin (Sopran)
 Michelangelo Pacetti (1793–1865), italienischer Maler
 Vincenzo Pacetti (1746–1820), italienischer Bildhauer